The Football League 1905–06 var den 18. sæson af The Football League og dermed også det 18. engelske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af 40 hold fordelt på to divisioner med 20 hold. I hver division spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle.

First Division blev vundet af Liverpool FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for anden gang. Klubbens første mesterskab blev vundet i sæsonen 1900-01.

Resultater

First Division 

Siden sidste sæson var divisionen blevet udvidet fra 18 til 20 hold.

Second Division 

Sæsonen 1905-06 var den 14. i Second Division, som bestod af 20 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). Siden sidste sæson var divisionen blevet udvidet fra 18 til 20 hold. De to bedst placerede hold rykkede op i First Division, mens de tre lavest placerede hold måtte søge genvalg til ligaen.

De tre lavest placerede hold blev alle genvalgt til den efterfølgende sæson.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1905-06 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1905
Fodbold i 1906